Beaumont ist ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite am westlichen Rand des Mare Nectaris, östlich des Kraters Catharina und nordwestlich von Fracastorius.
Der Krater ist relativ flach, stark erodiert und der Kraterboden uneben.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem französischen Geologen Léonce Élie de Beaumont offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Beaumont auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)